Landesstraße 203 bezeichnet:

 die Zurndorfer Straße im Burgenland
 die Gransdorfer Landesstraße in Salzburg
 die Ottersbacherstraße in der Steiermark
 die Spertentalstraße in Tirol
 die Rheinstraße (Österreich) in Vorarlberg